Utby kan syfta på:

 Utby – en stadsdel och ett primärområde i Göteborg
 Utby socken, Göteborg – en tidigare socken i Västergötland –1571
 Utby församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i nuvarande Göteborgs stift –1571
 Utby socken – socken i Västergötland
 Utby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Utby församling – en tidigare församling i Skara stift –2009
 Utby, Mariestads kommun – kyrkbyn i Utby socken i Mariestads kommun
 Utby distrikt – ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län 2016–
 Utby, Uddevalla kommun – en tätort

Se även
 Utby kyrka, Göteborgs stift
 Utby kyrka, Skara stift